Dans le domaine de l’alimentation et de la cuisine, la notion d’assaisonnement peut avoir plusieurs sens :

 Les assaisonnements et condiments sont une manière de relever le goût  des plats par du sel, des épices, des herbes odorantes ou des exhausteurs de goût ;

 Le culottage, souvent appelé aussi « assaisonnement » sous l’influence de l’anglais seasoning, est une méthode de revêtement des ustensiles de cuisine en fonte ou en acier par la polymérisation et le durcissement d’une fine couche d’huile ou de graisse, afin de les protéger de la corrosion et de les rendre antiadhésifs.

Homonymie